La Parrita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Parrita, Tamaulipas, ort, Güémez, 
 La Parrita, Jalisco, ort, Teocaltiche, 

Robotskapade Mexikoförgreningar